est un mot anglais signifiant « personne ». Il peut faire référence à :

Musique

EP 

 , EP de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de Marilyn Manson présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d'Alex Rogers et  sortie en  ;
 , chanson de Keith Sweat présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Rick Ross présente sur l'album Mastermind sorti le  ;
 , chanson de Shara Nelson présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Skindred présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Toni Basil présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Wonder Girls présente sur l'album  sorti le .

Cinéma
 ,  titre original du Douzième Juré, film américain de Roland West sorti en 1921 ;
 Nobody, film réalisé par Ilya Naishuller et sorti en 2021.

Autres 
 ,  type de compte utilisateur Unix.

Voir aussi